Soldatenbraut bedeutet

 in der Soldatensprache das Gewehr eines Soldaten
 die Freundin oder Verlobte eines Soldaten
 Die Soldatenbraut, ein Gedicht von Eduard Mörike
 ein Werk für Frauenchor und Klavier von Robert Schumann
 Band Nr. 5 aus der Comicreihe Die blauen Boys